M35 (латиницей) может обозначать:

 M35 —  рассеяннoe звездное скопление в созвездии Близнецов
 M35 — легкое артиллерийское орудие, разработанное австрийской фирмой «Бёлер» 
 M35 — гаплогруппа E1b1b1 ДНК Y-хромосомы человека